Darcy Tucker, kanadski hokejist, * 29. november 1975, Castor, Alberta, Kanada.

Tucker je bil leta 1993 kot 151. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1995/96. Po treh sezonah je prestopil v klub Tampa Bay Lightning, za katerega je prav tako igral tri sezone, nato pa še osem sezon za Toronto Maple Leafs in dve za Colorado Avalanche. Skupno je v ligi NHL v štirinajstih sezonah odigral 947 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 215 golov in 261 podaj, ter 68 tekem končnice, na katerih je dosegel deset golov in enajst podaj. 

Za kanadsko mladinsko reprezentanco je nastopil na svetovnem mladinskem prvenstvu 1995, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, sam pa dosegel štiri podaje na sedmih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 91/92
| 
| 26
| 3
| 10
| 13
| 
| 42
| 
| 9
| 0
| 1
| 1
| 
| 16
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 92/93
| 
| 67
| 31
| 58
| 89
| 
| 155
| 
| 13
| 7
| 6
| 13
| 
| 34
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 93/94
| 
| 66
| 52
| 88
| 140
| 
| 143
| 
| 19
| 9
| 18
| 27
| 
| 43
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 94/95
| 
| 64
| 64
| 73
| 137
| 
| 94
| 
| 21
| 16
| 15
| 31
| 
| 19
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 95/96
| 
| 74
| 29
| 64
| 93
| 
| 174
| 
| 7
| 7
| 3
| 10
| 
| 14
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
| 
| 73
| 7
| 13
| 20
| 
| 110
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| rowspan="2"|NHL
| rowspan="2"|97/98
| 
| 39
| 1
| 5
| 6
| 
| 57
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Tampa Bay Lightning
| 
| 35
| 6
| 8
| 14
| 
| 89
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
| 
| 82
| 21
| 22
| 43
| 
| 176
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Tampa Bay Lightning
| rowspan="2"|NHL
| rowspan="2"|99/00
| 
| 50
| 14
| 20
| 34
| 
| 108
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| 
| 27
| 7
| 10
| 17
| 
| 55
| 
| 12
| 4
| 2
| 6
| 
| 15
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
| 
| 82
| 16
| 21
| 37
| 
| 141
| 
| 11
| 0
| 2
| 2
| 
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
| 
| 77
| 24
| 35
| 59
| 
| 92
| 
| 17
| 4
| 4
| 8
| 
| 38
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
| 
| 77
| 10
| 26
| 36
| 
| 119
| 
| 6
| 0
| 3
| 3
| 
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
| 
| 64
| 21
| 11
| 32
| 
| 68
| 
| 12
| 2
| 0
| 2
| 
| 14
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 05/06
| 
| 74
| 28
| 33
| 61
| 
| 100
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 06/07
| 
| 56
| 24
| 19
| 43
| 
| 81
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 07/08
| 
| 74
| 18
| 16
| 34
| 
| 100
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 08/09
| 
| 63
| 8
| 8
| 16
| 
| 67
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 09/10
| 
| 71
| 10
| 14
| 24
| 
| 47
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1251
| bgcolor="#7FFF00" | 394
| bgcolor="#7FFF00" | 558
| bgcolor="#7FFF00" | 952
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 2018
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 207
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Kamloops Blazers
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Colorado Avalanche